Rapa est une île située dans l’archipel des Australes en Polynésie française.
 Rapa est une commune sur cette île.
 Le rapa est une langue de cette région.
 Rapa est un genre de mollusques, comprenant notamment l'espèce Rapa rapa.
 Rapa est un nom de famille maltais, présent surtout dans l'île de Gozo. Il est également présent en Italie, notamment en Campanie, dans le Piémont, et en Lombardie.

Voir aussi 
 (littéralement « grande Rapa », par opposition à Rapa Iti, « petite Rapa », désignant Rapa) est le nom polynésien de l’île de Pâques.

Notes et références 

Homonymie de patronyme maltais